Зорька белая () — вид дневных бабочек семейства .

Этимология латинского названия 
Авзония (топонимическое) — местность в Италии; италинка, латинянка, жительница Авзонии (древнее название Италии).

Описание 
Длина переднего крыла имаго 20—28 мм.

Самец 
Длина переднего крыла 20—25 мм. Усики головчатые, белесоватые. Верхняя сторона крыльев с хорошо заметным продолговатым дискальным пятном, отделенным от костального края узким серым промежутком, и обширным полем чёрного цвета у вершины, содержащим белые пятна. Костальный край переднего крыла с многочисленными мелкими штрихами чёрного цвета. Заднее крыло на верхней стороне белое, на нём просматривается рисунок нижней поверхности. На нижней стороне переднего крыла почти полностью повторяется рисунок верхней стороны, но не в тёмном, а в желто-сером цвете, дискальное пятно здесь чёрное, содержит белый продолговатый штрих. Нижняя сторона заднего крыла с яркими желто-серыми полями неправильной формы на белом фоне. Бахромка белого цвета, с черными штрихами против жилок.

Самка 
Крупнее самца, длина её переднего крыла 26—28 мм. Все элементы крылового рисунка, особенно дискальное пятно переднего крыла, заметно расширены, белые пространства на нижней поверхности заднего крыла обширнее.

Ареал вида 
Северная и Центральная Италия, Греция, Балканы, Румыния, Молдова, Южная Украина, юг и центр европейской части России, Закавказье, Турция, Израиль, Иордания, Северный Ирак, Северный Иран, Афганистан, Казахстан, Центральная Азия до Гималаев.

Распространение в Восточной Европе охватывает центр и юг европейской части России. Здесь ареал вида простирается от юга лесной зоны до Кавказа, на восток — до Среднего и Южного Урала, охватывает Одесскую область Украины и полуостров Крым, Молдову, Венгрию и Румынию. Самые северные находки в центре региона зарегистрированы в городе Москве, Приокско-Террасном заповеднике в Московской области и в различных районах Тульской области. Известны также новые достоверные находки серий особей в Пензенской области. На востоке ареал к северу достигает окрестностей города Кунгур Пермской области, южных районов Удмуртии, окрестностей городов Вятка, Нолинск, Вожгалы в Кировской области. Локальная популяция зарегистрирована в Татарстане к северу от Казани. Но и в основной части ареала вид довольно локален и известен лишь по старым данным. Например, по данным С. Н. Алфераки встречался в окрестностях Таганрога (Ростовская область), а южнее, в Предкавказье вид регистрируется и в настоящее время. Также нестабильны популяции в Саратовской области, которые «обновляются» за счет мигрантов из Северного Прикаспия. Очевидно, вид, связанный местами с рудеральными биотопами, расширяет свой ареал на север. Обычен в Атырауской области Казахстана. Широко распространен на Кавказе от Адыгеи до Дагестана.

Систематика и подвиды 
Изучение внутривидовой систематики вида затруднено сильно выраженной индивидуальной изменчивостью. Результатом попыток классификации фенотипических вариантов является опубликование огромного числа подвидовых и инфраподвидовых названий.

 Euchloe ausonia maxima Verity, 1925
 Euchloe ausonia graeca (Verity, 1925)
 Euchloe ausonia pulverata (Christoph, 1884)
 Euchloe ausonia volgensis Krulikovsky, 1897
 Euchloe ausonia melisande Frühstorfer, 1908

Среда обитания 
Населяют различные луговые и другие открытые биотопы. В Центральной России встречается в луговых степях в поймах рек, на остепненных песчаных опушки леса, в песчаных степях в сосновых борах. На Западном и Центральном Кавказе, а также в Предкавказье предпочитает сухие луга с разнотравьем до высоты 1700 м над ур. м., часто с каменистыми участками, а в Нижнем Поволжье нередок по сухим злаково-разнотравным участкам степей с меловыми выходами, обычен в пойме Волги, по меловым обрывам высокого правого берега. В Астраханской области. На Кавказе встречается по умеренно и слабо увлажненным лесам предгорий п гор, аридным редколесьям, первичным и вторичным степям на высотах до 1500—2000 м. н.у.м. В Северо-западном Казахстане бабочки населяют открытую злаково-полынно-крестоцветную полупустыню, такыры, балки, где летают в большем количестве над ассоциациями цветущих крестоцветных, питаются на их цветках.

Биология 
На большей части восточно-европейского ареала развивается в двух поколениях. Лёт бабочек происходит в апреле — июне и июле — августе. В Западном Казахстане, Прикаспийской низменности, Калмыкии и на Восточном Кавказе наблюдается лишь одно поколение, имаго летают с середины апреля по начало июня. На Центральном Кавказе и в Предкавказье в конце июня наблюдался совместный лет бабочек весеннего и летнего поколения.

Самцы активно преследуют самок, затем вертикально взлетают и резко опускаются над ними, сидящими на цветке. На Кавказе бабочки питаются на различных бобовых, губоцветных растениях. В средней полосе России в последние годы встречается все чаще, как правило, по рудеральным и ксероморфным биотопам в поймах крупных рек.

Размножение 
Яйца откладываются самками на бутоны кормового растения гусеницы. Гусеница питается на цветах и развивающихся семенах. Зимует куколка.

Кормовые растения гусениц: Alyssum sp. — бурачок, Isatis tinctoria — вайда красильная, Sinapis sp. — горчица, Sisymbrium sp. — гулявник, Turritis glabra — башенница гладкая

Замечания по охране 
Включен в Красную книгу Украины (1994) (2 категория) и Саратовской области России (1996).

Примечания 

Белянки
Насекомые Евразии
Животные, описанные в 1805 году